Dividida em várias etapas, a edição 2008 do Campeonato Paulista de Rugby Série B contou com a participação de quatro equipes:
FEA-Rugby Clube - São Paulo
Federal Rugby Club (Fênix) - São Paulo
Indaia Rugby Clube (Tornados) - Indaiatuba
Raça Rugby Ribeirão - Ribeirão Preto

Critérios de pontuação 

vitória = 4 pontos;
empate = 2 pontos;
derrota = 0 pontos.
1 ponto extra para equipe que ganhar marcando 4 ou mais tries;
1 ponto extra para equipe que perder por 7 ou menos pontos de diferença;
Além da derrota, o time que perder por WO será penalizado com a marcação de 4 tries convertidos em favor do time adversário, que ainda ganhará um ponto extra, conforme critério acima.

Estatísticas da Edição 2008 - Masculino

Tabela de jogos 

 

B
Rugby de 2008 no Brasil